Майкл Биспинг (; род. 28 февраля 1979, британская военная база в Никосии, Кипр) — английский спортсмен, боец смешанных боевых искусств, выступавший в среднем дивизионе в Ultimate Fighting Championship (UFC). Бывший чемпион UFC в среднем весе. Бывший чемпион Cage Rage в полутяжёлом весе, и победитель турнира Ultimate Fighter 3 в полутяжёлом весе. 4 июня 2016 года завоевал пояс чемпиона UFC в среднем весе, победив Люка Рокхолда.На UFC 204 защитил пояс,победив Дэна Хендерсона. 4 ноября 2017 утратил титул, проиграв Жоржу Сен-Пьеру.

Биография 
Биспинг родился на британской военной базе в Никосии, Кипр, и провёл детство в Ланкашире, Англия. Там в возрасте 8 лет он начал обучение джиу-джитсу, а в 1994 году в возрасте 15 лет он выступал в качестве любителя в первом в Великобритании турнире по «боям без правил», предшественнике современного ММА, называемом Knock Down Sport Budo.

Роли в кино.
Снимался 3 сезоне сериала "Dark Matterr" в роли злодея.

После боя с Витором Белфортом в 2013-м году у Биспинга началось отслоение сетчатки в правом глазном яблоке, а затем правое глазное яблоко и вовсе удалили. В результате сейчас Биспинг видит лишь одним глазом и пользуется стеклянным глазным протезом для второго.

Спортивная карьера

До ММА 
В возрасте 18 лет Биспинг решил отказаться от тренировок и занятий боевыми искусствами, чтобы «продолжить реальную жизнь». Менее чем через год Биспинг начал подготовку в боксе, кикбоксинге и карате по совету Аллана Кларкина, владельца клуба «Чёрные рыцари кикбоксинга» (), увидевшего потенциал в молодом бойце. Биспинг выстроил короткую, но успешную карьеру в кикбоксинге, выиграв титул North West Area, а позже Pro British в полутяжёлом весе. После короткой паузы в 1998 году Биспинг вернулся в кикбоксинг и выиграл Pro British в полутяжёлом весе во второй раз. Вскоре после завоевания второго титула в кикбоксинге Биспинг был вынужден отказаться от полноценных тренировок для «реальной работы». Биспинг работал на заводах, бойнях и т. д. Он был почтальоном, плиточником, штукатуром и продавцом.

Дебют в ММА 
Профессиональный дебют Биспинга в смешанных боевых искусствах произошёл на турнире "Pride & Glory 2: Битва века 4 апреля 2004 года"; бой против Стива Мэтьюза продлился всего 38 секунд. Всего месяц спустя Биспинг впервые нокаутировал соперника, Джона Вейра, на турнире UK MMA Championship 7 — Rage & Fury. В своём третьем поединке по правилам ММА Биспинг стал чемпионом Cage Rage в полутяжёлом весе на турнире Cage Rage 7, победив Марка Эпштейна техническим нокаутом. Биспинг защитил свой чемпионский титул в матче-реванше против Эпштейна на Cage Rage 9, одержав победу нокаутом, что закрепило за Биспингом репутацию одного из лучших бойцов в полутяжёлом весе в Англии и принесло ему прозвище «Великая британская надежда» (). 

На The Ultimate Fight Club UK: Natural Instinct 29 января 2005 года Биспинг дебютировал в клетке по правилам кикбоксинга против Дэвида Брауна в полутяжёлом весе. Биспинг победил, т.к. доктор во втором раунде остановил бой из-за травмы соперника.

30 апреля 2005 года, победив Дэйва Рэдфорда, Майкл завоевал вакантный титул Cage Warriors в полутяжёлом весе. 21 мая 2005 года на турнире CWFC: Strike Force 1 по правилам кикбоксинга Биспинг проиграл Сирилу Диабате решением судей после окончания первого дополнительного раунда (экстра-раунда). 

18 июня 2005 года на FX3: Xplosion Биспинг завоевал титул FX3 в полутяжёлом весе и стал лидером основных федераций ММА Великобритании. 16 июля 2005 года на турнире CWFC: Strike Force 2 своей первой защите титула Cage Warriors Биспинг победил Миика Мехмета в начале четвёртой минуты первого раунда.

В сентябре 2005 года Cage Rage лишили Биспинга титула из-за «проблем управления». К концу 2005 года Биспинг продолжал успешно защищать титул Cage Warriors против Якоба Ловстадаи Росса Пойнтона на CWFC: Strike Force 3 и 4 событий, получив в рекорде 10 побед без поражений.

Переход в Ultimate Fighting Championship

Статистика выступлений в ММА 

|-
|Поражение
|align=center|30-9
|Келвин Гастелум
|KO (удар рукой)
|UFC Fight Night 122
|
|align=center|1
|align=center|2:30
|Шанхай, Китай
|
|-
|Поражение
|align=center|30-8
|Жорж Сен-Пьер
|Удушающий приём (сзади)
|UFC 217
|
|align=center|3
|align=center|4:23
|Нью-Йорк, США
|Утратил титул чемпиона UFC в среднем весе
|-
|Победа
|align=center|30-7
|Дэн Хендерсон
|Единогласное решение
|UFC 204
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Манчестер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|29-7
|Люк Рокхолд
|KO (удары руками)
|UFC 199
|
|align=center|1
|align=center|3:36
|Инглвуд, США
|
|-
|Победа
|align=center| 28-7
|Андерсон Силва
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Silva vs. Bisping
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center| 27-7
|Талес Лейтес
|Раздельное решение
|UFC Fight Night 72
|18 июля 2015
|align=center|5
|align=center|5:00
|Глазго, Шотландия
|
|-
|Победа
|align=center| 26-7
|Си Би Доллауэй
|Единогласное решение
|UFC 186
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Монреаль, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center| 25-7
|Люк Рокхолд
|Удушающий приём (гильотина)
|UFC Fight Night: Rockhold vs. Bisping
|
|align=center|2
|align=center|0:57
|Сидней, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center| 25-6
|Кунг Ле
|TKO (удар коленом и удары руками)
|UFC Fight Night: Bisping vs. Le
|
|align=center| 4
|align=center| 0:57
|Макао, Китай
|
|-
|Поражение
|align=center| 24-6
|Тим Кеннеди
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter Nations Finale: Bisping vs. Kennedy
|
|align=center| 5
|align=center| 5:00
|Квебек, Канада
|
|-
|Победа
|align=center| 24-5
|Алан Белчер
|Единогласное решение
|UFC 159
|
|align=center| 3
|align=center| 4:29
|Ньюарк, Нью-Джерси, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 23-5
|Витор Белфорт
|TKO (хай-кик и удары)
|UFC on FX: Belfort vs. Bisping
|
|align=center| 2
|align=center| 1:27
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 23-4
|Брайан Стэнн
|Единогласное решение
|UFC 152
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Торонто, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center| 22-4
|Чейл Соннен
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Evans vs. Davis
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Чикаго, Иллинойс, США
|
|-
|Победа
|align=center| 22-3
|Джейсон Миллер
|TKO (удар коленом в корпус и удары руками)
|The Ultimate Fighter 14 Finale
|
|align=center| 3
|align=center| 3:34
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center| 21-3
|Хорхе Ривера
|TKO (удары)
|UFC 127
|
|align=center| 2
|align=center| 1:54
|Сидней, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center| 20-3
|Ёсихиро Акияма
|Единогласное решение
|UFC 120
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center| 19-3
|Дэн Миллер
|Единогласное решение
|UFC 114
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 18-3
|Вандерлей Силва
|Единогласное решение
|UFC 110
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Сидней, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center| 18-2
|Денис Кан
|TKO (удар коленом в корпус и удары руками)
|UFC 105
|
|align=center| 2
|align=center| 4:24
|Манчестер, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center| 17-2
|Дэн Хендерсон
|KO (удар)
|UFC 100
|
|align=center| 2
|align=center| 3:20
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center| 17-1
|Крис Лейбен
|Единогласное решение
|UFC 89
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Бирмингем, Англия
||
|-
|Победа
|align=center| 16-1
|Джейсон Дэй
|TKO (удары)
|UFC 85
|
|align=center| 1
|align=center| 3:42
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center| 15-1
|Чарльз МакКарти
|TKO (травма руки)
|UFC 83
|
|align=center| 1
|align=center| 5:00
|Монреаль, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center| 14-1
|Рашад Эванс
|Раздельное решение
|UFC 78
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Ньюарк, США
|
|-
|Победа
|align=center| 14-0
|Мэтт Хэмилл
|Раздельное решение
|UFC 75
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center| 13-0
|Элвис Синосич
|TKO (удары)
|UFC 70
|
|align=center| 2
|align=center| 1:40
|Манчестер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center| 12-0
|Эрик Шафер
|TKO (удары)
|UFC 66: Liddell vs. Ortiz
|
|align=center| 1
|align=center| 4:24
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center| 11-0
|Джош Хейнс
|TKO (удары)
|The Ultimate Fighter 3 Finale
|
|align=center| 2
|align=center| 4:14
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center| 10-0
|Росс Пойнтон
|Болевой приём (армбар)
|CWFC: Strike Force 4
|
|align=center| 1
|align=center| 2:00
|Ковентри, Англия
|.
|-
|Победа
|align=center| 9-0
|Джэйкоб Ловстэд
|Болевой приём
|CWFC: Strike Force 3
|
|align=center| 1
|align=center| 1:10
|Ковентри, Англия
|.
|-
|Победа
|align=center| 8-0
|Миика Мехмет
|TKO (Остановка углом бойца)
|CWFC: Strike Force 2
|
|align=center| 1
|align=center| 3:01
|Ковентри, Англия
|.
|-
|Победа
|align=center| 7-0
|Алекс Кук
|Удушающий приём (guillotine choke)
|FX3: Xplosion
|
|align=center| 1
|align=center| 3:21
|Рединг, Англия
|.
|-
|Победа
|align=center| 6-0
|Дэйв Рэдфорд
|TKO (удары)
|CWFC: Ultimate Force
|
|align=center| 1
|align=center| 2:46
|Шеффилд, Англия
|.
|-
|Победа
|align=center| 5-0
|Марк Эпштейн
|KO (удар)
|Cage Rage 9
|
|align=center| 3
|align=center| 4:43
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center| 4-0
|Энди Бриджес
|KO (удар)
|Pride & Glory 3 — Glory Days
|
|align=center| 1
|align=center| 0:45
|Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
|
|-
|Победа
|align=center| 3-0
|Марк Эпштейн
|TKO (удары руками и коленом)
|Cage Rage 7
|
|align=center| 2
|align=center| 1:27
|Лондон, Англия
|.
|-
|Победа
|align=center| 2-0
|Джон Уир
|TKO (удары)
|UK MMA Championship 7 — Rage & Fury
|
|align=center| 1
|align=center| 0:50
|Манчестер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center| 1-0
|Стив Мэтьюс
|Болевой приём (armbar)
|Pride & Glory 2 — Battle of the Ages
|
|align=center| 1
|align=center| 0:38
|Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
|
|-
|}

Фильмография 

 Охота на воров (2018)
 Тройная угроза (2019)
 Три икса: Мировое господство (2017)
 Воин (2019)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Англии
Чемпионы Ultimate Fighting Championship